Zijinshan-observatoriet () är ett observatorium på Zijinberget utanför Nanjing i Kina. Det etablerades 1934.

Under 1980-talet gjorde den ständigt ökande ljusföroreningen från Nanjing, att delar av arbetet vid observatoriet flyttade till andra observatorier i Kina.

Minor Planet Center listar observatoriet som upptäckare av 149 asteroider mellan 1955 och 1983.

Asteroiden 3494 Purple Mountain är uppkallad efter observatoriet.

Mellan 2006 och 2015 drev observatoriet projektet PMO NEO Survey Program. Man identifierade 643 asteroider.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 Astronomiska upptäckter av Purple Mountain-observatoriet

Källor och referenser 

Observatorier i Kina
WP:Projekt Kina